Первому игроку приготовиться:
 Первому игроку приготовиться — научно-фантастический роман Эрнеста Клайна (2011).
 Первому игроку приготовиться — фильм Стивена Спилберга (2018).